Shalford – miejscowość w hrabstwie Essex (Anglia)
 Shalford – miejscowość w hrabstwie Somerset (Anglia)
 Shalford – miejscowość w hrabstwie Surrey (Anglia)